Die Saison 2001/2002 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 33. in ihrer Geschichte. 16 Mannschaften spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Der Tabellenführer nach dem 30. Spieltag war automatisch Westdeutscher Meister 2002. Dies schaffte der TSV Bayer Dormagen nach dem letztjährigen durch Insolvenz bedingten Zwangsabstieg aus der 1. Bundesliga mit einer makellosen Bilanz von 60:0 Punkten.

Aus der Regionalliga Nord wechselte der Soester TV in die West-Staffel. Die Lenneper TG schloss sich mit TV Hasten zur HG LTG/HTV Remscheid zusammen.

In die Oberligen mussten mit der SG MTVD Köln (Mittelrhein) und dem TV Jahn Wahn (Mittelrhein), zwei Mannschaften absteigen. Des Weiteren zog der Longericher SC seine Mannschaft zurück.

Tabelle

Entscheidungen 
Aus der Regionalliga Nord:
 Soester TV

Aufsteiger aus den Oberligen:
 MTV Rheinwacht Dinslaken
 SG MTVD Köln

Zwangsabsteiger aus der 1. Bundesliga
 TSV Bayer Dormagen

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

2001/02
Handballsaison 2001/02